Herb gminy Gąsawa - jeden z dwóch (obok flagi) oficjalnych symboli gminy Gąsawa, dawniej miasta Gąsawa. Przedstawia w polu srebrnym tarczy herbowej czerwony mur z otwartą bramą i trzema blankowanymi czerwonymi wieżami. Każda z wież ma jedno okno. Najstarszy wizerunek herbowy pochodzi z gotyckiej pieczęci miejskiej na dokumencie wystawionym w 1591 roku. Herb Gąsawy należy do grupy herbów architektonicznych, nadawanych miastom lokowanym na prawie niemieckim. Mury miejskie w herbie oznaczają prawo samorządowe wykonywane przez burmistrza i radę na terenie miasta ograniczonym umownie przedstawionym murem miejskim.

Aktualny wzór herbu został przyjęty Uchwałą XVIII/121/2008 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2008.

Przypisy